Кэрью () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кэрью, Джон (род. 1952) — сьерра-леонский спринтер.
 Кэрью, Мэри (1913—2002) — американская легкоатлетка.
 Кэрью, Ора (1893—1955) — американская актриса эпохи немого кино.

Псевдонимы 
 Артур Эдмунд Кэрью (урождённый Овсеп Овсепян; 1884—1937) — американский актёр немого кино.

Другое 
 Барон Кэрью — аристократический титул, создававшийся трижды в британской истории. См. также 
 Карью, Джон (род. 1979) — норвежский футболист.
 Кейру